Парфено́па, Партено́па ():

Древнегреческая мифология 
 Парфенопа — сирена, своим пением безуспешно пытавшаяся очаровать Одиссея и покончившая с собой близ берегов нынешнего Неаполя (отсюда древнейшее название этого города). В эпоху барокко мифологический сюжет о Партенопе неоднократно использовали либреттисты и музыканты (оперы Винчи, Генделя, Вивальди, Хассе и других). Именем Партенопы назван один из современных неаполитанских университетов и астероид.
 Парфенопа — дочь Анкея, родила от Аполлона Ликомеда.
 Парфенопа — дочь Стимфала, родила от Геракла Евера; по другой версии, родила от Океана Европу Океаниду.

Прочее 
 (11) Парфенопа — астероид главного пояса, который принадлежит к светлому спектральному классу S.